Mamba bezeichnet

 Arten aus der Schlangengattung der Mambas (Dendroaspis)
 die Achterbahn Mamba (Worlds of Fun)
 ein südafrikanisches Geschütztes Fahrzeug, siehe Mamba (Fahrzeug)
 den ehemaligen britischen Automobilhersteller Mamba Motorsport
 den Moss Mamba, ein Bausatzfahrzeug des ehemaligen britischen Automobilherstellers Moss Motor Company
 die Gemeinde Mamba (门巴乡) im Kreis Maizhokunggar der tibetischen Hauptstadt Lhasa, VR China, siehe Mamba (Maizhokunggar)

Filme:
 Mamba (1930), US-amerikanischer Film von Albert S. Rogell
 Mamba (1988), italienischer Film von Mario Orfini
 Die Mamba, österreichisch-deutsche Actionkomödie des deutsch-iranischen Filmregisseurs Ali Samadi Ahadi aus dem Jahr 2014

Mamba ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Mamba (* 1994), mosambikanischer Leichtathlet
 Hugo Mamba-Schlick (* 1982), kamerunischer Dreispringer
 Mudeni Mamba (* 1993), eswatinischer Fußballspieler
 Ndumiso Mamba, eswatinischer Politiker, Justizminister Swasilands (2008–2010)
 Paul Abel Mamba Diatta (* 1960), senegalesischer Geistlicher, Bischof von Tambacounda
 Pierre-Célestin Tshitoko Mamba (* 1956), kongolesischer Geistlicher, Bischof von Luebo
 Priscilla Mamba (* 1972), Leichtathletin aus Swasiland
 Streli Mamba (* 1994), deutscher Fußballspieler